

Форт-Едвард — місто, штат Нью-Йорк
 Форт-Едвард — селище, штат Нью-Йорк